Christmas Through Your Eyes – canzone natalizia scritta da Gloria Estefan e Diane Warren e pubblicata in alcuni Paesi anche come singolo da Gloria Estefan nel 1989 e nel 1992
 Christmas Through Your Eyes – album natalizio di Gloria Estefan del 1993
 Christmas Through Your Eyes – album natalizio di artisti vari del 1994